Верлан
 Верлан — один из инициаторов и вдохновителей гайдамацкого движения 1734 года на Украине.
 Верлан, Анатолий Иванович (род. 1943) — советский легкоатлет, тренер.
 Верлан, Марк Александрович — молдавский художник, основоположник направления в искусстве под названием «ультрастебанизм».
 Верлан () — пласт лексики в составе французского молодёжного сленга.
 Верлан (Верхняя Сона) — муниципалитет во Франции.